Cray peut désigner :

Patronyme
 Robert Cray (né en 1953), musicien de blues américain ;
 Seymour Cray (1925-1996), ingénieur américain, fondateur de la société Cray Inc. ;

Toponyme
 Cray, ancienne commune française de Saône-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Saint-Marcelin-de-Cray ;
 Cray, ville du Powys, au pays de Galles.

Entreprise
 Cray (ou Cray Research), société américaine, fabricant de superordinateurs.

Homonymie de patronyme